Jerekovci (makedonska: Erekovci, Ерековци) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Prilep, i den södra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Skopje. Jerekovci ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Jerekovci är platt västerut, men österut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Veselec,  meter över havet,  kilometer öster om Jerekovci. Runt Jerekovci är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Prilep,  kilometer norr om Jerekovci. 

Trakten runt Jerekovci består till största delen av jordbruksmark.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Prilep (kommun)